Annette Gerritsen – pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
 Patrick Gerritsen – calciatore olandese
 Rinus Gerritsen – bassista olandese
 Tess Gerritsen – scrittrice statunitense